Корни́лов — русская фамилия, образованная от имени . Женская форма — .

Корнилов

А 
 
 
 Корнилов, Амос Кондратьевич — русский полярный мореплаватель XVIII века.
 Корнилов, Анатолий Александрович (1924—1991) — цирковой артист-дрессировщик.
 Корнилов, Антон Юрьевич (род. 1990) — российский хоккеист на траве.
 
 Корнилов, Афанасий Алексеевич (1868—1936) — русский военачальник, генерал-майор, участник Белого движения в Сибири.

Б

В 
 Корнилов, Вадим Алексеевич (1937—1993) — советский хирург, полковник медицинской службы, профессор, лауреат Государственной премии СССР
 
 Корнилов, Виталий Фёдорович (1935—1997) — директор Уральского электрохимического комбината, лауреат Государственной премии РФ.

Г 
 Корнилов, Геннадий Егорович (род. 1951) — российский историк, заслуженный деятель науки РФ (2008).
 Корнилов, Геннадий Емельянович (род. 1936) — советский и российский лингвист-тюрколог, профессор ЧГУ им. И. Н. Ульянова, заслуженный работник высшей школы РФ (2011).

Д 
 Корнилов, Денис Александрович (род. 1986) — российский спортсмен (прыжки на лыжах с трамплина).

Е

И

К 
 Корнилов, Константин Николаевич (1879—1957) — советский психолог.

Л 
 Корнилов, Лавр Георгиевич (1870—1918) — русский военачальник, Верховный Главнокомандующий Русской армии, один из основателей и вождей Белого движения.
 Корнилов, Лев Сергеевич (род. 1984) — российский футболист.
 Корнилов, Леонид Викторович (1937—2007) — писатель и публицист, журналист.

М

Н

П 
 Корнилов, Павел Денисович (1912—1946) — советский футболист.

Р 
 Корнилов, Роман Степанович (род. 1981) — киргизский футболист.

С

Ф

Ю

Я 
 Корнилов, Яков Савинович (1818—1893) — русский художник, исторический и портретный живописец.

См. также 
 Адмирал Корнилов
 Корнилюк